Europamästerskapen i kortbanesimning 2012 var de 20:e europamästerskapen i kortbanesimning och avgjordes i Chartres, Frankrike i L'Odyssee från den 22 november till den 25 november 2012.

Medaljtabell

2012 i Frankrike
2012
Sportåret 2012
Centre-Val de Loire